Gastrochilus dasypogon — эпифитное трявянистое растений семейства Орхидные.Вид не имеет устоявшегося русского названия, в русскоязычных источниках используется научное название Gastrochilus dasypogon.

Синонимы 
По данным Королевских ботанических садов в Кью. 
Гомотипные синонимы:
 Aerides dasypogon Sm. in A.Rees, 1819 
 Saccolabium dasypogon (Sm.) Lindl., 1833
Гетеротипные синонимы:
 Epidendrum umbellatum Buch.-Ham. ex Lindl., 1833

Биологическое описание 
Растение маленькое. Листья двурядные, кожистые. Растение маленькое, эпифит, размер цветка — 1,5—2,5 см.

Произрастает на стволах и ветвях деревьев в лесах на возвышенностях 300—1000 м над уровнем моря.

Ареал 
Ассам, восточные Гималаи, Непал, Бутан, Сикким, Таиланд, Лаос, и Вьетнам.

В культуре 
Температурная группа — тёплая. Растение нуждается в хорошем освещении и обильном поливе круглый год. Наиболее предпочтительна посадка на блок.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Zajdenband G, 1998, Gastrochilus dasypogon Ldl. Orchideeen no.1. centre page pullout (1p.)
 Seidenfaden G, 1987, Gastrochilus dasypogon (J.E.Sm.) Ktze: Wiederentdeckung der echten Art. (Gastrochilus dasypogon (J.E.Sm.) Ktze: The true species rediscovered.) Orchidee 38. (4): 179—183.
 Muniappan R, Crisostomo JA, 1984, Gastrochilus dasypogon, a new orchid record on Guam. Micronesica, 19. (1—2): 171—172.
 Pradhan GM, 1977, Miniature miscellany from India. Amer. Orchid Soc. Bull. 46. (3): 241—245.

Ссылки 
 Gastrochilus dasypogon Фотографии
 Gastrochilus dasypogon Фотографии
 Gastrochilus dasypogon на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia
 Gastrochilus dasypogon на сайте tropicos.org
 Gastrochilus dasypogon на сайте Electronic Plant Information Centre of Royal Botanic Gardens, Kew

Орхидные
Комнатные растения
Флора Юго-Восточной Азии